Бистршице-над-Пернштейнем (чеш. Bystřice nad Pernštejnem) — город в Чехии в районе Ждяр-над-Сазавоу края Высочина. Находится на 24 км восточнее от города Ждяр-над-Сазавоу на реке Бистршице. На 1 января 2015 в городе проживало 8343 человек.

История 
Селение Бистршице было основано в XIII веке. Первое письменное упоминание о нём относится к 1298 году. Своё название оно получило от реки Бистршице. В XIV веке Бистршице стал хозяйственным и торговым центром окрестных деревень, принадлежащих панам из Пернштейна.

В 1580 году Бистршице получил статус города от короля Рудольфа II. В 1588 году пан Ян IV из Пернштейна продал замок Пернштейн и принадлежащие ему земли городу Брно. Вскоре Брно продал Бистршице Вацлаву Плесу Гержманскому из Слоуона. В 1609 году Бистршице купил Ян Чейк из Ольбрамовиц, который участвовал в восстании против Фердинанда II и после Битвы на Белой горе потерял всё своё имущество, включая Бистршице. Управление Бистршинским панством в 1621 году было передано императорским приближённым Вацлаву Застршизлу и Яну Матьяшовскому. В 1623 году Бистршинское панство было продано графу Йиржи из Находа.

В 1905 году до города была проведена железная дорога, ведущая из Ждяра-над-Сазавоу до Тишнова, благодаря чему начала развиваться промышленность. Расцвету города также способствовало развитие урановой индустрии Дольни-Рожинце. 10 мая 1925 года город Бистршице был переименован в Бистршице-над-Пернштейнем.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Туризм в Бистршице-над-Пернштейнем

Города края Высочина